Polič bzw. Polic ist der Familienname folgender Personen:

 Damir Polić (* 1953), jugoslawischer Wasserballspieler
 Henry Polic II (1945–2013), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Inka Polic (* 1925), jugoslawische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Patricio Polic (* 1972), chilenischer Fußballschiedsrichter
 Stefanija Polič (1893–1978), slowenische Opernsängerin (Sopran)